Estera je lahko:

 Estera, grška različica izvirne hebrejske svetopisemske knjige
 Estera, žensko osebno ime